Нойендорф (нем. Neuendorf) — топоним.

 Нойендорф  — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Нойендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Нойендорф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 
 Нойендорф — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Нойендорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Нойендорф-А
 Нойендорф-ам-Дам
 Нойендорф-Б
 Нойендорф-Заксенбанде